Ulvesund kan syfta på:

Ulvesund, Kungälvs kommun – en by och småort i Kungälvs kommun
Ulvesund, Uddevalla kommun – en by och småort i Uddevalla kommun